Az If (angol: „ha”) jelentései:

 if Ifjúsági Figyelő a nagyváradi Fáklya ifjúsági rovata
 If, sci-fi-magazin
 If vára, Marseille mellett
Művészet
 If (1970), a Pink Floyd dala
 If (1993), Janet Jackson dala
Informatika
 If, számos programnyelv utasítása
 if, a Unix shell beépített utasítása